Altaiberghoen
 Himalayaberghoen
 Kaspisch berghoen
 Kaukasisch berghoen
 Tibetaans berghoen